Belsdorf ist der Name zweier Orte in Sachsen-Anhalt, Deutschland:

 Ortsteil Belsdorf der Gemeinde Flechtingen, siehe Belsdorf (Flechtingen)
 Ortsteil Belsdorf der Gemeinde Wefensleben, siehe Belsdorf (Wefensleben)